Песматлан има више значења:

 Песматлан (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Песматлан (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику